Příjmení Kout nosí více významných osobností:

 Adam Kout (* 1990) – český automobilový závodník
 Jiří Kout (rozcestník) – více osob
 Josef Kout (1907–1970) – český a československý politik
 Václav Kout (* 1951) – český fotbalista, obránce